Il Divo és el primer àlbum d'estudi del grup de crossover clàssic internacional Il Divo, format per quatre cantants de prestigi internacional (Carlos Marín, Sébastien Izambard, David Miller i Urs Bühler) amb grans facultats vocals i tècniques, que interpreten cançons del repertori popular de totes les èpoques amb l'acompanyament d'una gran orquestra.

El seu enregistrament es va iniciar en la primera meitat de 2004 a Estocolm, Suècia; amb els productors Quiz & Larossi, Per Magnusson i David Kreuger; i en el Regne Unit amb el productor Steve Mac en els Rockstone Studios.

L'àlbum va ser llançat al mercat l'1 de novembre de 2004 en el Regne Unit i el 19 d'abril als Estats Units.
Conté quatre cançons en anglès, (Feelings, The Man You Love, Mamà, Every Time I Look at You), cinc cançons en italià (Dentro Un Altro Si, Ti Ameró, Passerá, Nella Fantasia, Sei Part Ormai Di Me) i tres cançons en espanyol (A mi manera (My Way), Hoy que ya no estàs aquí, Regresa a mi).

Aquest CD multiplatino en vendes va esdevenir el número u en les llistes d'èxits en un total de 13 països de tot el món, i ha aconseguit col·locar la part superior 5 en 25 països. Va ser un èxit de vendes, primer a Gran Bretanya i després en la resta d'Europa.
L'àlbum va arribar a la posició #1 en Amazon.com i Barnesandnoble.com després d'actuar al programa nord-americà de televisió The Oprah Winfrey Xou el 5 d'abril de 2005, on van interpretar «Torna al meu».

Amb aquest àlbum, que combina la tècnica clàssica barrejada amb cançons pop (el denominat crossover clàssic) amb delicadesa i passió.

Llista de Temes

Components 
Il Divo
 Carlos Marín, espanyol.
 Sébastien Izambard, francès.
 David Miller, nord-americà.
 Urs Bühler, suís.
Personal addicional
 Jonathan Allen: Enginyer
 Fredrik Andersson: Enginyer, Mescles
 Dave Arch Piano: Arranjaments orquestrals, Piano
 Jan Bengtsson: Flauta
 Simon Changer: Enginyer
 James Collins: Enginyer
 Maria Diephuis: Vocalista
 Jörgen Elofsson: Programació, Productor
 Marco Flores: Adaptació cançons
 Daniel Galessiere: Vocalista
 Jannika Gustafsson: Violí
 Roland Heap: Assistent
 Emil Heiling: Vocalista
 Andy Hill: Arranger, Teclats, Productor
 Jörgen Ingeström: Piano, Teclat, String Arranjaments
 Nick Ingman: Arranjaments orquestrals
 Henrik Janson: Arranjaments, Conductor, Arranjaments orquestrals
 Ulf Janson: Arranjaments, Conductor, Arranjaments orquestrals
 Neil Kirk: Fotografia
 David Krueger: Adaptador, Programació, Productor
 Nicki LAmy: Coordinació
 Josef Larossi: Adaptador, Programació, Productor, Enginyer, Instrumentació
 Hans Larsson: Banya francesa
 Chris Laws: Drums, Enginyer, Edició Digital
 Tomas Lindberg: Baix
 Bernard Löhr: Mescles
 Steve Mac: Sintetitzador, Teclats, Producció, Arranjaments Vocals
 Per Magnusson: Piano, Adaptador, Conductor, Teclats, Programació, Produccción
 Dave Moore: Enginyer Ajudant, Assistent
 Joanne Morris: Disseny
 Kristoffer Nergårdh: Adaptador, Piano
 Lasse Nilsson: Adaptador, Enginyer, String Enginyer
 Peter Nordahl: Conductor, String Arranjaments, String Conductor
 Bufona Norrgård: Vocal
 Rolf Nyqvist: Banya francesa
 Esbjörn Öhrwall: Guitarra (Acústica), Guitarra
 Rudy Pérez: Adaptació cançons
 Daniel Pursey: Enginyer, Assistent Barreges, Assistència
 Bo Reimer: Mescles
 Frank Ricotti: Percussió
 Andreas "Quiz" Romdhane: Adaptador, Programador, Productor, Enginyer, Instrumentació
 Philip Rose: Enginyer
 Bernt Rosengren: Oboè
 Ren Swan Engineer: Mescles
 Giles Thibaut: Adaptador cançons
 Karl Thorsson: Percussió
 Mark Tucker: Enginyer
 Mathias Venge: Guitarra, Programació, Productor
 Anders Von: Hofsten Vocal
 Maj Widding: Bassoon
 Gavyn Wright: Strings, Capdavanter, String Conductor

Llestes de popularitat i certificacions 
L'àlbum va esdevenir el número #1 en les llistes de 13 països al voltant del món, i per sobre de la posició 5 en 25 països.

Referències

Enllaços externs 
 Portada àlbum Il Divo
 Ildivo.com Web Oficial de Il Divo
 Sébastienizambard.net Web Oficial de Sébastien Izambard
 Divodavid.net Web Oficial de David Miller

Discs del 2004